Dark est un mot anglais signifiant « sombre ».

Œuvres 

 Dark, série télévisée fantastique allemande créée par Baran bo Odar diffusée à partir de 2017 ;
 Dark, chanson du groupe français Indochine ;
 2Dark, jeu vidéo d'aventure, d'infiltration et d'horreur édité par Bigben Interactive sorti en 2017.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alvin Dark (1922-2014), joueur et manager de baseball américain ;
 Eleanor Dark (1901-1985), femme de lettres australienne ;
 Ken Dark (1961-), archéologue britannique ;
 Lisa Lee Dark (1981-), chanteuse d'opéra et actrice galloise ;

personnages de fiction
 Dark ou Darkangel64, personnage principal de la sitcom française Nerdz ;
 Joanna Dark, héroïne des jeux vidéo de la série britannique Perfect Dark.

Pseudonyme 

 Angel Dark (1982-), de son vrai nom Viktoria Knezova, actrice pornographique slovaque ;
 Anita Dark (1975-), de son vrai nom Anita Perger, actrice pornographique hongroise ;
 Jason Dark (1945-), de son vrai nom Helmut Rellergerd, auteur de romans d'horreur allemand ;
 Jennifer Dark (1982-), actrice pornographique tchèque.

Hydronyme 

 Dark, cours d’eau de la région du Fiordland, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autre 
 Dark store, un concept de magasin sans client à l'intérieur, destiné au commerce en ligne.
 Dark kitchen, un concept de restaurant sans client à l'intérieur, destiné au commerce en ligne.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Patronyme anglais